Dead Solid Perfect (film); film uit 1988
Dead Solid Perfect (Tangerine Dream); bijbehorende filmmuziek van Tangerine Dream.